

Естеллайн — місто, штат Південна Дакота
 Естеллайн — місто, штат Техас